KEZF ist die Bezeichnung für:
 KEZF (Hörfunk), ein US-amerikanischer Radiosender in Burns, im US-Bundesstaat Wyoming
 der ICAO-Code des Shannon Airport (Virginia), ein Flughafen in Fredericksburg,  im US-Bundesstaat Virginia

Abkürzung